

Pessoas 
 Marília Gabriela
 Marília Mendonça
 Marília Pêra

Localidades 
 Marília - município do estado de São Paulo

Esportes 
 Marília Atlético Clube
 Marília Futebol Clube

Outros 
 Marília de Dirceu

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos